Brand New Day – album dei Blood, Sweat & Tears del 1977
 Brand New Day – film/documentario di Amos Gitai sul tour giapponese degli Eurythmics del 1986
 Brand New Day – album di Sting del 1999
 Brand New Day – singolo di Sting del 1999
 Brand New Day – album di Ricki-Lee Coulter del 2007
 Brand New Day – singolo dei Kodaline del 2013
 Brand New Day – album dei Swollen Members del 2014
 Brand New Day – singolo di Manel Navarro del 2014
 Brand New Day – singolo di Bryan Adams del 2015
 Brand New Day – singolo di Redfoo del 2017